Río Isuela puede hacer referencia a varias corrientes fluviales de la península ibérica:

Río Isuela, río de la provincia de Huesca, afluente del Flumen.
Río Isuela, río de las provincias de Soria y Zaragoza, afluente del Aranda.
 Río Balcez o Isuala, a veces referido también como Isuela, río de la provincia de Huesca, afluente del Alcanadre.